Deborah ist 
 ein Vorname, siehe Debora
 eine biblische Gestalt, siehe Debora (Richterin)
 ein Asteroid, siehe (541) Deborah
 ein Ort in Neuseeland, siehe Deborah (Neuseeland)
 Deborah Bay, ein Ort in Neuseeland
 ein Oratorium von Berthold Damcke
 ein Oratorium von Georg Friedrich Händel, siehe Deborah (Händel)